2000, évszám
 2000, természetes szám
 2000 folyóirat